Натуральне число 1683
 1683 рік до нашої ери
 1683 рік нашої ери